Komornicy (film) – (ang. Repo Man) film z 1984 r.
 Repo Men – Windykatorzy – (ang. Repo Man) film z 2010 r.